Университет Святого Франциска Ксаверия — название нескольких университетов:

 Университет Святого Франциска Ксаверия — университет в Сукре, Боливия.
 Университет Святого Франциска Ксаверия — университет в Антигонише, Канада